Bérée, francisation du grec  / Béroia, est le nom de plusieurs lieux :
 Véria, ville de Macédoine grecque.
 Alep, de la conquête macédonienne () à la conquête arabe ().

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités